Максимилијан Франц Јозеф Корнелијус Волф (; Хајделберг, 21. јун 1863. — Хајделберг, 3. октобар 1932) био је њемачки астроном и један од зачетника астрофотографије. Био је декан на факултету астрономије на Универзитету у Хајделбергу и директор Државне опсерваторије Хајделберг-Кенигштул од 1902. до своје смрти 1932. године.

Листа открића астероида и мањих планета 
Једно од најважнијих Волфових открића је дефинисање праве природе Тамне маглине. Блиско је сарађивао са Едвардом Емерсоном Барнардом.

Испод је листа открића астероида и мањих планета.

Извор: "Околности проналазака: Листа мањих планета" (Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000) Minor Planet Center).

Рођени 1863.
Умрли 1932.
Немачки астрономи
Немачки научници